Manga Bell ist der Familienname folgender Personen:
 Rudolf Manga Bell (1873–1914), König des Duala-Volkes in Kamerun
 Alexander Manga Bell (1897–1966), siehe Alexander Douala-Bell, kamerunischer Politiker und Sohn von Rudolf Manga Bell
 Andrea Manga Bell (1902–1985), deutsche Journalistin, Ehefrau von Alexander Manga Bell und Lebensgefährtin des Schriftstellers Joseph Roth
 August Manga Ndumbe Bell (1851–1908), König des Duala-Volkes in Kamerun, Vater von Rudolf Manga Bell